Заклинье — название географических объектов в России.

Населённые пункты

Ленинградская область 
 Заклинье — деревня в Заклинском сельском поселении Лужского района.
 Заклинье — деревня в Волошовском сельском поселении Лужского района.

Новгородская область 
 Заклинье — деревня в Парфинском районе.
 Заклинье — деревня в Старорусском районе.

Псковская область 
 Заклинье — деревня в городском поселении Гдов Гдовского района.
 Заклинье — деревня в Чернёвской волости Гдовского района.
 Заклинье — деревня в Дедовичский районе.
 Заклинье — деревня в Дновском районе.
 Заклинье — деревня в Порховском районе.
 Заклинье — деревня в Псковский районе.
 Заклинье — деревня в Струго-Красненском районе.

Тверская область 
 Заклинье — село в Рамешковский районе.

Железнодорожный пункт 
 Заклинье — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.